

Топоніми

Села:
 Добре — Автономна Республіка Крим, Сімферопольський район
 Добре — Волинська область, Камінь-Каширський район
 Добре — Кіровоградська область, Вільшанський район
 Добре — Миколаївська область, Баштанський район
Селище:
 Добре — Миколаївська область, Березнегуватський район

Добре — село, Берестейська область, Малоритський район

Населені пункти та їхні частини
 Добре — гміна в Радзейовському повіті Куявсько-Поморського воєводства
 Добре — гміна в Мінському повіті Мазовецького воєводства
 Добре — село в гміні Бжузе Рипінського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Добре — село в гміні Добре Радзейовського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Добре — село в гміні Вількув Опольського повіту Люблінського воєводства
 Добре — село в гміні Ґубін Кросненського повіту Любуського воєводства
 Добре — село в гміні Добре Мінського повіту Мазовецького воєводства
 Добре — село в гміні Бендзіно Кошалінського повіту Західнопоморського воєводства
 Добре — осада в гміні Нове Свецького повіту Куявсько-Поморського воєводства

Місяць 
 Добре (кратер)

Мистецтво 
 «Добре» — назва альбому гурту «Плач Єремії»,

Див. також 
 Ґміна Добре
 Добра
 Естера Добре
 Озеро Добре

Примітки